Jméno a příjmení Stanislav Novák má více nositelů:

 Stanislav Novák (houslista) – český houslista, v letech 1936–1945 člen Českého tria
 Stanislav Novák (kněz) (1917–2006) – český katolický kněz, vysokoškolský profesor pedagogiky a katechetiky
 Stanislav Novák (politik národních socialistů) (1908–1996) – český a československý politik, poválečný poslanec za národní socialisty v letech 1945–1948
 Stanislav Novák (politik slovenských demokratů) – slovenský a československý politik, v roce 1989 zvolen do vedení obnovené slovenské Demokratické strany, počátkem 90. let ministr slovenských vlád